2015 Czech Republic FIM Speedway Grand Prix - trzecia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 23 maja 2015 na stadionie Markéta w Pradze.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Václava Milíka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Matěj Kůs i Josef Franc.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 22 maja.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Holder, Batchelor, Harris, Jensen
 Janowski, Pedersen, Jonsson, Iversen
 Žagar, Kasprzak, Jonasson, Milík
 Hancock, Woffinden, Hampel, Doyle (w)
 Hancock, Batchelor, Jonsson, Jonasson (d)
 Hampel, Harris, Milík, Iversen
 Woffinden, Pedersen, Žagar, Jensen
 Janowski, Doyle, Holder, Kasprzak
 Doyle, Žagar, Iversen, Batchelor (d)
 Woffinden, Jonsson, Harris, Kasprzak
 Janowski, Hampel, Jensen, Jonasson
 Hancock, Pedersen, Holder, Milík
 Pedersen, Kasprzak, Batchelor, Hampel
 Janowski, Hancock, Žagar, Harris
 Jonsson, Jensen, Milík, Doyle
 Iversen, Woffinden, Holder, Kůs
 Janowski, Woffinden, Batchelor, Milík
 Pedersen, Doyle, Harris, Franc
 Iversen, Hancock, Jensen, Kasprzak
 Hampel, Jonsson, Žagar, Holder
 Półfinały:
 Pedersen, Janowski, Žagar, Jonsson
 Woffinden, Hampel, Iversen, Hancock
 Finał:
 Woffinden, Hampel, Janowski, Pedersen

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Czechy
2015
2015 w Czechach